HMS Halifax kan syfta på:

 – en 22-kanoners slup i Storbritanniens flotta sjösatt 1756 och erövrades av fransmännen samma år vid Oswego
 – en 10-kanoners skonert i Storbritanniens flotta ursprungligen byggd som handelsfartyg i tjänst vid Halifax, Nova Scotia år 1765. Köpt av flottan år 1768 och förlist 1775
 – en skonert i Storbritanniens flotta köpt 1775 och såld 1780
 – en 18-kanoners slup i Storbritanniens flotta, ursprungligen , *omdöpt efter att fartyget erövrades från den amerikanska flottan den 11 maj 1780, såld 1781
 – en 10-kanoners i Storbritanniens flotta skonert köpt 1782 och såldes 1784
 – en 18-kanoners i Storbritanniens flotta slup sjösatt 1806 vid Halifax, Nova Scotia och upphuggen 1814